Чемпионство TBS AEW () — второстепенное, телевизионное, женское чемпионство в американском рестлинг-промоушне, созданное и продвигаемое All Elite Wrestling (AEW). О создании чемпионата стало известно 6 октября 2021 года.

Титул получил название в честь телевизионного канала TBS входящих в семейство WarnerMedia который с 5 января 2022 года транслирует флагманскую программу от AEW, AEW Dynamite, которая была переведена с TNT. Джейд Каргилл первая чемпионка завоевавшая титул очередном выпуске Dynamite от 5 января 2022 года.

История создания 

В марте 2020 года All Elite Wrestling учредили чемпионат TNT AEW в качестве вторичного чемпионата для мужского дивизиона. Титул стал носить название в честь телевизионной сети TNT, принадлежащей WarnerMedia.. В мае 2021 года было объявлено, что флагманская программа AEW, AEW Dynamite, перейдет с TNT на дочерний канал сети TBS, (также принадлежащий WarnerMedia), в январе 2022 года, при этом другая еженедельная программа AEW, AEW Rampage, останется на TNT. Несмотря на переезд Dynamite на TBS, телевизионный чемпионат названный в честь сети не будет переименован об этом сообщил американский журналист, обозреватель реслинга Дейв Мельтцер. Исполнительный вице-президент AEW Коди Роудс так же подтвердил, что планов на смену названия чемпионата нет, так же Коди уточнил, что нового мужского чемпионата в честь TBS так же не планируется. Позднее было сказано что в рамках переезда передачи будет проведён новый турнир среди женщин, победительница которого станет новой чемпионкой TBS AEW таким образом AEW создают второстепенный чемпионат для женщин которые будет представлять не только AEW но и телеканал транслирующий AEW Dynamite.

Перед показом второго юбилейного впуска AEW Dynamite от 6 октября 2021 года президент и главный исполнительный директор AEW Тони Хан сказал, что на шоу будет сделано важное объявление. Во время трансляции эпизода комментатор AEW Тони Шавони и судья Обри Эдвардс официально представили публике новое женское чемпионство: чемпионат TBS AEW, второстепенный, телевизионный женский чемпионат. В AEW объявили, что первая чемпионка будет определена в турнире на выбывание. На очередном выпуске AEW Rampage от 22 октября 2021 года была показана турнирная сетка со всеми 12 участницами. Сам турнир начался на очередном эпизоде Dynamite 23 октября 2021 года, а финальный матч состоялся 5 января 2022 года, на дебютной трансляции Dynamite на телеканале TBS, на которой Джейд Каргилл победила Руби Сохо.

Дизайн пояса 
Дизайн женского чемпионского пояса TBS почти идентичен мужскому поясу TNT но с некоторыми заметными отличиями. Пояс имеет шесть пластин на черном кожаном ремне. На центральной пластине, в центре заметно выделяется золотистый логотипом сети TBS. В верхней части пояса находится логотип AEW, а в нижней на синей ленте надпись "Чемпион" () (у мужского пояса лента красного цвета). Две внутренние боковые пластины такие же как и на мужском поясе TNT, на них изображено здание "Tara on Techwood" (1050 Techwood Drive), которое в настоящее время является одним из центральных офис кампусов AT&T, изначально которое было одним из офисов CNN, TBS и TNT, рядом с внутренней ареной Павильон Маккэмиш. Внешние пластины так же схожи с пластинами пояса TNT, имеют логотип AEW, на третьей пластине с одной стороны пояса так же нанесён логотип AEW. Пояс был разработан Роном Эдвардсеном из Red Leather, который уже делал пояса для AEW, в частности пояс чемпиона TNT AEW. Двойная позолота нанесена Рейнальдо Хордайем из Rey Rey Championship Belts.

Турнир чемпионата

Таблица турнира за титул чемпиона TBS AEW 

22 октября 2021 года на очередном эпизоде Rampage были объявлены участники первого женского турнира за новое чемпионство TBS AEW. Так же на радио подкасте Тони Хан объявил, что в турнире примут участие 12 девушек рестлерш, четверо из которых начнут турнир сразу с четвертьфинала.

История титула

Действующий чемпион TBS AEW  

На    года действующая чемпионка — Джейд Каргилл, который держит титул чемпиона TBS в первый раз.

Список чемпионов 
По состоянию на    года титулом владела одна чемпионка.

|}

По количеству дней владения титулом 

На    года

|-style="background: #ffdead;"
| 1 || Джейд Каргилл || 1 || +

|}

См. также 
 Список действующих чемпионов AEW
 Чемпионат мира AEW
 Чемпионат мира AEW среди женщин
 Командное чемпионство мира AEW
 Чемпионат TNT AEW
 Чемпионат FTW

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте AEW
 Официальный сайт AEW

Чемпионские титулы AEW
Награды, появившиеся в 2022 году